Ernst-Barlach-Gymnasium ist der Name folgender nach Ernst Barlach benannter Gymnasien:

 Ernst-Barlach-Gymnasium (Castrop-Rauxel)
 Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel
 Ernst-Barlach-Gymnasium (Schönberg (Mecklenburg))
 Ernst-Barlach-Gymnasium Unna

Barlach, Ernst
!